|-
| 167801 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167802 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167803 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167804 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167805 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167806 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167807 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167808 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167809 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167810 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167811 - ||  || 18 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167812 - || 2005 CG || 1 februarie 2005 ||  || 
|-
| 167813 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167814 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167815 - ||  || 1 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167816 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167817 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167818 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167819 - ||  || 1 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167820 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167821 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167822 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167823 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167824 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167825 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167826 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167827 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167828 - ||  || 1 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167829 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167830 - ||  || 3 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167831 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167832 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167833 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167834 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167835 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167836 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167837 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167838 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167839 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167840 - ||  || 4 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167841 - ||  || 9 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167842 - ||  || 9 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167843 - ||  || 9 februarie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167844 - ||  || 2 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167845 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167846 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167847 - ||  || 2 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167848 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167849 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167850 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167851 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167852 Maturana || 2005 DM || 17 februarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 167853 - || 2005 DN || 26 februarie 2005 ||  || 
|-
| 167854 - || 2005 ES || 1 martie 2005 ||  || 
|-
| 167855 - || 2005 ET || 1 martie 2005 ||  || 
|-
| 167856 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167857 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167858 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167859 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167860 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167861 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167862 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167863 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167864 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167865 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167866 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167867 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167868 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167869 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167870 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167871 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167872 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167873 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167874 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167875 Kromminga ||  || 2 martie 2005 ||  || 
|-
| 167876 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167877 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167878 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167879 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167880 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167881 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167882 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167883 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167884 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167885 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167886 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167887 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167888 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167889 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167890 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167891 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167892 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167893 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167894 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167895 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167896 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167897 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167898 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167899 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167900 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-